Николаус Думба (, ) е австрийски индустриалец и либерален политик от гръцки-арумънски произход. Покровител на изкуствата и музиката.

Биография 
Роден е на 24 юли 1830 във Виена в семейството на Мария Курти и Стерьос Думбас (1783 – 28 януари 1870 ). Баща му е имигрант от Влашка Блаца, влашко село в Македония, тогава в Османската империя, днес в Северна Гърция, който през 1817 г. се установява във Виена като търговец.

Николаус посещава Академичната гимназия във Виена. Завършва Атинския университет. Прекарва революционните години 1847 – 1848 с брат си Михаил в резиденцията на австрийския посланик Антон фон Прокеш-Остен в Атина. През 1852 г. пътува до Египет с пътешественика Александър Циглер.

Обучен е за търговска кариера и поема от братовчед си Теодорос Думбас работилница за памучна прежда в Татендорф (Долна Австрия). Тогава има приблизително 180 служители и скоро се превръща във високодоходно предприятие. Състоянието, което печели от търговията с памук, му позволява да построи днешния „Пале Думба“ (Palais Dumba, „Дворец Думба“) през 1865 г., създаден във виенски неоренесансов стил от известните архитекти Йохан Романо фон Рингс и Август Швенденвайн фон Лонауберг. Финансовата база му позволява да се насочи към своите интереси.

Избран е рицар, назначен е в законодателната власт, където е много активен. От 1870 до 1896 г. е член на Парламента на провинцията (Landtag), където работи във Финансовия комитет и Комитета за бедните, като понякога действа като заместник на председателя. През 1885 г. кайзерът го назначава в, Горната камара на Императорския съвет на Австрия (Herrenhaus).

През 1863 г. Думба се жени за Мари Мано, която произхожда от гръцко банково семейство в Будапеща, имат дъщеря Ирен (1864 – 1920). Племенникът му Константин Думба е последният посланик на Австро-Унгария в САЩ.

Умира на 23 март 1900 г. в Будапеща.

Благодетел

Меценат 
Близък приятел е на Ханс Макарт, Густав Климт и Карл Кундман и е меценат на съвременното изкуство. Подпомага издигането на няколко паметника на известни композитори от миналото. Вицепрезидент е на Дружеството на приятелите на музиката.

Думба оставя 50 000 гулдена на Виенското хорово мъжко общество, за да освободи членовете от финансови проблеми. В замяна той поисква „от време на време в църква да се изпълнява хорово произведение в моя памет“ и „парите никога да не се използват за сграда“. И до днес Немската литургия на Франц Шуберт често се пее в негова чест.

В завещанието си дарява над 200 оригинални ръкописи от Шуберт на град Виена. Те формират основата на сегашната най-голяма колекция от музикални партитури във Виенската библиотека

Гърция 
По време на посещение в Атина със съпругата си Анна отпуска помощ на Атинския университет за довършване на интериора на сградата. В град Сяр, близо до родния град на баща му, основава сиропиталище и допринася за изграждането на професионално училище под егидата на своя приятел Георгиос Аверов.

Избрани отличия 
 Орден на Желязната корона, втори клас
 Рицарски кръст на Ордена на Франц Йосиф
 Командирски кръст, първи клас, на Ордена на короната (Румъния)

В негова памет на 28 март 1900 г. виенската Künstlergasse (Алея на художника) е преименувана на Dumbastraße, с гласуване от Виенския градски съвет.

Бележки

Външни препратки 
 Dumba, Nicolaus. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950 (ÖBL), Vol. 1, Austrian Academy of Sciences, Vienna 1957, p. 203
 Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1993, ISBN|3-218-00544-2 (volume 2), p.|107.
 Nina Riedl-Riedenstein. Dumba, Nicolaus, Elvira Konecny: Die Familie Dumba und ihre Bedeutung für Wien und Österreich, 
 Herwig Würtz: Nicolaus Dumba, Portrait eines Mäzens. Die Schubert-Sammlung der Stadt Wien
 TAR (Music Magazine): O DOUMPAS NIKOLAOS (на гръцки)

Родословие 

Австрийски индустриалци
Австрийски политици
Австрийски меценати
Възпитаници на Атинския университет
По произход от Влашка Блаца
По произход от Линотопи